L'inondation de Virginie-Occidentale de 2016 est une inondation qui a touché l’État américain de Virginie-Occidentale le , provoquant la mort d'au moins 26 personnes. Le , le président Barack Obama déclare l'État sinistré et ordonne à la garde nationale d'aider à l'évacuation des habitants des comtés concernés.

Références 

Inondation aux États-Unis
Phénomène météorologique en 2016
Juin 2016 aux États-Unis
Inondation Virginie
2016 en Virginie-Occidentale